En Pologne, Górna Wola peut désigner :

 Górna Wola, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Górna Wola, un village dans la voïvodie de Mazovie.